Een verkeersweg:
 N635 (België) (ook N635z)
 N635 (Frankrijk)
 N635 (Nederland), zie Provinciale weg 635
 N-635 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing